Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2013 vond plaats van 13 tot en met 19 mei 2013 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 70e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Rome 2013. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 24 speelsters uit de top 30 deel.

Titelhoudster Maria Sjarapova was nummer twee op de plaatsingslijst. Zij bereikte de kwartfinale, maar moest daar verstek laten gaan wegens een virusziekte.

Het eerste reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka in twee sets. Williams wist voor de tweede keer het toernooi van Rome op haar naam te schrijven (de eerste keer was in 2002). Het was haar 51e WTA-titel, de vijfde van 2013.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de tweede ronde. Hetzelfde deed de Belgische Yanina Wickmayer. Haar landgenote Kirsten Flipkens wist haar openingspartij evenwel niet te winnen.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Overige deelnemende speelsters uit de top 30

Toernooischema

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Halve finale
| RD2 = Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williams
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=Q
| RD1-team2= Simona Halep
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=0
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Viktoryja Azarenka
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Sara Errani
| RD1-score4-1=0
| RD1-score4-2=5
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Serena Williams
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Viktoryja Azarenka
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 
}}

 Deel 1 

 Deel 2 

 Dubbelspel 
 Samenvatting 
Het ongeplaatste duo Hsieh Su-wei / Peng Shuai''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als eerste geplaatste Italiaanse titelverdedigsters Sara Errani en Roberta Vinci in de match-tiebreak. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Hsieh had daarnaast vijf dubbelspeltitels met andere partners; Peng drie.

Aan het dubbelspeltoernooi namen Belgische noch Nederlandse speelsters deel.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronvermelding 
  Toernooischema WTA

Rome 2013
Rome